Ячевський Артур Артурович (1863–1932) — міколог, ботанік та фітопатолог.
 Ячевський Леонард Антонович (1858–1916) — геолог та гірничий інженер.

Українські прізвища